Nagasawa ist der Familienname folgender Personen:

 Hidetoshi Nagasawa (1940–2018), chinesisch-japanisch-italienischer Künstler
 Kanaye Nagasawa (1852–1934), japanisch-amerikanischer Winzer
 Kazuaki Nagasawa (* 1958), japanischer Fußballspieler
 Kazuki Nagasawa (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Kenta Nagasawa (* 1993), japanischer Judoka
 Masami Nagasawa (* 1987), japanische Schauspielerin
 Naomi Nagasawa (* 1971), japanische Synchronsprecherin
 Nagasawa Rosetsu (1754–1799), japanischer Maler
 Ryōsuke Nagasawa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Shun Nagasawa (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Takumi Nagasawa (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Takuya Nagasawa (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Tetsu Nagasawa (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Yūya Nagasawa (* 1996), japanischer Fußballspieler